Illueca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Illueca (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Illueca (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar